Der Dreiband-Weltcup 1996/6 war das zweite BWA-Weltcupturnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 13. bis zum 16.
November 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Daegu in der koreanischen Provinz Gyeongsangbuk-do statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup-Turnier in Südkorea.

Geschichte 
Nach zwei dritten Plätzen, 1994 in Halle (Saale) und 1995 in Antwerpen, konnte sich der Niederländer Raimond Burgman erstmals in die Siegerliste des Dreiband-Weltcups eintragen. Dabei schlug er im Achtelfinale seinen Landsmann Dick Jaspers mit 3:1 Sätzen und versetzte ihm einen deutlichen Dämpfer im Kampf um den Gesamtweltcup. Es war der vierte Sieg für Burgman über Jaspers in Folge. Im Finale besiegte er den in Südkorea sehr populären gebürtigen Koreaner Sang Chun Lee knapp mit 3:2 Sätzen. Im Spiel um Platz Drei setzte sich der Italiener Marco Zanetti gegen Torbjörn Blomdahl durch und übernahm die Führung im Gesamtweltcup.

Für das Highlight des Turniers sorgte aber der Belgier Frédéric Caudron. Im Achtelfinal-Match gegen Semih Saygıner stellte er einen neuen Weltrekord im Einzeldurchschnitt auf. Den ersten Satz gewann er nit 15:5 in fünf Aufnahmen. Für Satz Zwei und Drei brauchte er jeweils nur zwei Aufnahmen. Damit erzielte er 45 Punkte in nur neun Aufnahmen. Das ergibt den neuen Weltrekorddurchschnitt (ED) von 5,000. Damit verbesserte er den vor zwei Jahren im niederländischen Oosterhout von Blomdahl aufgestellten Weltrekord von 3,214 deutlich auf die neue Bestmarke. Auch alle weiteren Bestleistungen des Turniers gingen auf das Konto von Caudron. Bemerkenswert bei diesem Turnier ist die Tatsache, dass im Hauptfeld der letzten 28 Spieler allein neun aus den Niederlanden und neun aus Korea kamen. Das ist auch den Weltcupturnieren der UMB zuzuschreiben, da immer mehr Spieler an diesen Turnieren teilnehmen. BWA-Profis sind hier nicht zugelassen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
 2 Teilnehmer

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 10 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September 1995) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab 1995 wurde kein Qualifikationsturnier in Spa mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 6
Karambolageveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in Daegu
Billardturnier in Südkorea